W Polsce
 Kościelec – część miasta Chrzanów
 Kościelec – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Krotoszyce
 Kościelec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Pakość
 Kościelec – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice
 Kościelec – przysiółek wsi Bukowo w woj. pomorskim, w pow. sztumskim; w gminie Stary Targ
 Kościelec – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Rędziny
 Kościelec – część wsi Szewna w woj. świętokrzyskim, w  pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów
 Kościelec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Mycielin
 Kościelec – część wsi Dąbrowice Stare w woj. wielkopolskim, pow. kolskim, w gminie Kościelec
 Kościelec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kościelec
 Kościelec – gmina w powiecie kolskim
 Kościelec – dawna gmina w powiecie pińczowskim
 Kościelec – dawna gmina w powiecie kaliskim
 Kościelec – gromada w powiecie częstochowskim
 Kościelec – gromada w powiecie inowrocławskim
 Kościelec – gromada w powiecie kaliskim
 Kościelec – gromada w powiecie kolskim
 Kościelec – gromada w powiecie proszowickim

Szczyty 
 Kościelec (736 m) – szczyt w Beskidzie Małym (Beskid Andrychowski)
 Kościelec (1019 m) – szczyt w Beskidzie Śląskim
 Kościelec (846 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim w miejscowości Złatna
 Kościelec (2155 m) – szczyt w Tatrach Wysokich, należący do masywu Kościelców.
 Kościelec (802 m) – szczyt w Sudetach, w paśmie Gór Kamiennych
 Kościelec (586 m) – szczyt w Sudetach, w paśmie Wzgórz Włodzickich

Inne 
 Kościelec – miejscowość w Czechach

Zobacz też 
 Kościelec-Kolonia
 Kościelec Wąskotorowy